Колона — багатозначний термін:

Архітектура 

 Колона — архітектурно оброблена вертикальна опора, як правило, кругла в перерізі.
 Вандомська колона
 Залізна колона в Делі
 Колона Аркадія
 Колона Геліодора
 Олександрівська колона
 Олександрівська колона (Одеса)
 Тріумфальна колона

Технологія 
 Ректифікаційна колона
 Абсорбційна колона 
 Адсорбційна колона 
 Колона (гірнича справа)
 Обсадна колона
 Кондукторна колона
 Експлуатаційна колона
 Ліфтова колона
 Водовіддільна колона
 Насосно-компресорна колона
 Бурильна колона
 Стабілізаційна колона

Організація 
Колона — організована група:
 Колона військова — стрій, у якому військовослужбовці або військові підрозділи розміщені один за одним на певній дистанції, причому глибина строю більша за його ширину або дорівнює їй.
 Кільватерна колона — ряд суден, що йдуть одне за одним.
 Автоколона — вид автотранспортного підприємства, що існував в СРСР і СНД.
 Рухома механізована колона — маневрена підрядна будівельно-монтажна організація, створювана для виконання будівельно-монтажних робіт на розосереджених і лінійних об'єктах.
 П'ята колона — група людей, які займаються підривною, антидержавною діяльністю

Топонім

Колона — селище в Каменському районі Пензенської області.

Колона — місто, штат Іллінойс
 Колона — переписна місцевість, штат Колорадо

Колона — село в Україні, в Іваничівському районі Волинської області.
 Колона-Межова — село в Межівському районі Дніпропетровської області.
 Колона (Знам'янський район) — колишнє село в Кіровоградській області.

Див. також 
 Колонна
 Колюмна (герб)
 Колонка
 Послідовність
 Шеренга
 Колона (фільм)